Pitkäkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långgrundet (klippa i Finland, Nyland, lat 60,12, long 24,87), 
 Pitkäkari (klippor), Egentliga Finland, 
 Pitkäkari (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,85, long 21,17), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,77, long 21,25), 
 Pitkäkari (klippa), Egentliga Finland, 
 Pitkäkari (ö i Finland, Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,65, long 21,38), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,77, long 21,17), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,73, long 21,35), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Satakunta), Björneborg, 
 Pitkäkari (ö i Finland, Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Pitkäkari (ö i Finland, Norra Österbotten, Brahestad, lat 64,69, long 24,45), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Lappland), Östra Lappland, 
 Pitkäkari (ö i Finland, Norra Österbotten, Brahestad, lat 64,47, long 24,19), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Karleby, lat 63,65, long 24,11), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Kaustby), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Kajanaland), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Karleby, lat 63,92, long 23,26), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva), 
 Pitkäkari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,61, long 24,73), 
Pitkäkari (ö i Ullavanjärvi, Karleby), ö i Karleby,  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar